|-
| 149101 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149102 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149103 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149104 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149105 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149106 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149107 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149108 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149109 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149110 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149111 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149112 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149113 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 149114 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149115 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 149116 - ||  || 9 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149117 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149118 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149119 - || 2002 DX || 16 februarie 2002 ||  || 
|-
| 149120 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149121 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149122 - ||  || 14 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149123 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149124 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149125 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149126 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149127 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149128 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149129 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149130 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149131 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149132 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149133 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149134 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149135 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149136 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149137 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149138 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149139 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149140 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149141 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149142 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149143 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149144 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149145 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149146 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149147 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149148 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149149 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149150 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149151 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149152 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149153 - || 2002 FK || 16 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149154 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149155 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149156 - ||  || 19 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149157 - ||  || 20 martie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 149158 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149159 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149160 - || 2002 GE || 1 aprilie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 149161 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149162 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149163 - ||  || 7 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 149164 - ||  || 2 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149165 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149166 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149167 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149168 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149169 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149170 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149171 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149172 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149173 - ||  || 22 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149174 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149175 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149176 - ||  || 4 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149177 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149178 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149179 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149180 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149181 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149182 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149183 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149184 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149185 - ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149186 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149187 - ||  || 5 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149188 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149189 - ||  || 28 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149190 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149191 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149192 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149193 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149194 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149195 - || 2002 PH || 1 august 2002 ||  || 
|-
| 149196 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149197 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149198 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 149199 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 149200 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-